Mölk ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Adam von Mölk (1718–1794), österreichischer Fresken- und Tafelmaler
 Ulrich Mölk (1937–2019), deutscher Romanist, Literaturwissenschaftler und Mediävist

Siehe auch:
 Melk (Begriffsklärung)
 Mölgg